Der SV Sparkasse Leobendorf ist ein Fußballverein aus dem niederösterreichischen Leobendorf im Bezirk Korneuburg. Der Verein gehört dem Niederösterreichischen Fußballverband (NÖFV) an und spielt ab der Saison 2018/19 in der dritthöchsten Leistungsstufe, der Regionalliga Ost.

Geschichte 
Der SV Leobendorf wurde 1933 gegründet. Ab 1945 nahm man schließlich am Meisterschaftsbetrieb teil. Nachdem man zuvor in der Gruppe Nord und der 1. Klasse gespielt hatte, musste man 1950 in die 2. Klasse absteigen. Zwischen 1951 und 1953 wurde der Spielbetrieb der Herrenmannschaft sogar komplett eingestellt. Ab der Saison 1953/54 nahm man schließlich wieder an der 2. Klasse teil. 1956 gelang mit fünft Punkten Vorsprung auf Verfolger Ulrichskirchen der Wiederaufstieg in die 1. Klasse.

Ab 1958 nahm man an der neuen Gruppe Wagram teil. Dort konnte man 1960 mit vier Punkten Vorsprung auf den SV Spillern Meister werden und somit in die II. Liga aufsteigen. Ab 1962 nahm man erneut an einer neuen Spielklasse teil, diesmal an der Unterliga. Nach acht Saisonen in der Unterliga musste man allerdings 1970 den Gang in die 1. Klasse antreten. 1973 konnte man mit einem Punkt Vorsprung auf den SV Horn den Wiederaufstieg erreichen.

1975/76 konnte man sich durch einen dritten Platz in der Unterliga für die neue Oberliga qualifizieren. In der Liga verweilte man allerdings nur kurz; nach einer Saison spielte man bereits wieder in der Unterliga. 1978 gelang allerdings der Wiederaufstieg und man konnte sich von nun an in der Liga halten. 1985/86 wurde man Fünfter der Oberliga Ost und war somit in der neuen 2. Landesliga startberechtigt. Dort konnte man auf Anhieb mit vier Punkten Vorsprung auf Verfolger Ternitz Meister werden und somit in die 1. Landesliga aufsteigen. Nach neun Jahren in der 1. Landesliga musste man 1996 als abgeschlagener Tabellenletzter wieder in die 2. Landesliga zurück.

1999 konnte man allerdings wieder aufsteigen. 2010 folgte der bisher letzte Abstieg; allerdings spielte man nur einen Saison in der 2. Landesliga, ehe man direkt wieder aufstieg.

In den Saisonen 2013/14 und 2015/16 gelangen die zu jenem Zeitpunkt größten Erfolge der Vereinsgeschichte; als Tabellenzweiter hinter den SKN St. Pölten Juniors bzw. dem SC Mannsdorf verpasste man jeweils nur knapp den Aufstieg in die Regionalliga.

Leobendorf nahm zudem bereits mehrmals am ÖFB-Cup teil. Den bisher größten Erfolg erreichte man 2016/17: In der ersten Runde konnte der Regionalligist USV Allerheiligen im Elfmeterschießen besiegt werden; in der zweiten Runde scheiterte man mit einem 0:1 nur knapp am Europa-League-Teilnehmer SK Rapid Wien.

In der Saison 2017/18 konnte Leobendorf aufgrund der besseren Tordifferenz vor dem Zweitplatzierten SV Stripfing als Meister der 1. Landesliga erstmals in die Regionalliga aufsteigen.

Saisonen

Kampfmannschaft

Trainerteam 

Stand: 3. August 2022

Aktueller Kader 
Stand: 28. Februar 2023

Sportplatz 
Der SV Leobendorf spielt im 1.200 Zuschauer fassenden Franz Haas Stadion in der Burggasse in Leobendorf.

Weblinks 

 SV Leobendorf in der Datenbank von fussballoesterreich.at
 Chronik von Leobendorf

Einzelnachweise und Anmerkungen 

 
Leobendorf, SV
Gegründet 1933